Stanisław Gołąb  (1888–1958) nauczyciel języka polskiego
 Stanisław Gołąb (1878-1939), polski profesor prawa, cywilista
 Stanisław Gołąb (1902-1980), polski profesor matematyki